Robert Grosvenor ist der Name folgender Personen:

* Robert Grosvenor, 1. Marquess of Westminster (1767–1845), englischer Adliger und Politiker
 Robert Grosvenor, 5. Duke of Westminster (1910–1979), britischer Soldat, Grundbesitzer, Geschäftsmann und Politiker
 Robert Grosvenor (Bildhauer) (* 1937), US-amerikanischer Bildhauer